American University of Paris
 Amsterdam University Press
 Associated University Presses, US
 Agile Unified Process, pojednostavljena inačica Rational Unified Processa
 Airspace Use Plan u zrakoplovstvu
.aup, datotečni nastavak za Audacityjev projektni format
 aup, oznaka po ISO 639-3 za makayam jezik